Bacino del Tarim, Cina
Tarim (fiume), fiume della Cina

Tarim (Yemen), città dello Yemen